Koeneniodes är ett släkte av spindeldjur. Koeneniodes ingår i familjen Eukoeneniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Koeneniodes